Meum bunius är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin och George Don jr. Meum bunius ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
bunius